Název Saint-Germain-Laval má více obcí v Francii:
 Saint-Germain-Laval (Loire), obec v departementu Loire.
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne), obec v departementu Seine-et-Marne.